Název Ovčácký vrch nese více vrcholů:

 Ovčácký vrch (Dokeská pahorkatina) (367 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině  na hranici okresu Mělník a okresu Česká Lípa, západně od Konrádova
 Ovčácký vrch (Kralovická pahorkatina) (445 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině v okrese Rokycany, severně od Přívětic
 Ovčácký vrch (Stříbrská pahorkatina) (524 m) – vrchol ve Stříbrské pahorkatině v okrese Plzeň-sever, severně od Podmokel
Ovčácký vrch (622 m) – vrchol v Kytlické kotlině v okrese Česká Lípa, severovýchodně od Horního Prysku